Scheuerfeld (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Scheuerfeld (Coburg), een plaats in de Duitse gemeente Coburg